Tela de amianto ou também rede de amianto  é uma tela de arame de aço, normalmente quadrada, com amianto prensado no centro no formato de um círculo. Tem a função de dar apoio a materiais de laboratório sobre tripé de ferro ou anéis em suporte universal e distribuir uniformemente o calor quando em aquecimento por bico de Bunsen ou mesmo aquecedores elétricos.

É proibido sua comercialização com o disco central confeccionado em amianto por este ser cancerígeno, sendo substituído por cerâmica ou lã de rocha, mas a nomenclatura permaneceu.

Equipamentos laboratoriais